Le mot coprophilie (qui aime les matières fécales) peut désigner :
 les coprophiles (champignons, moussess) qui se développent exclusivement ou préférentiellement sur les excréments (comme les coprins, par exemple).
 la coprophilie qui relève de la coprophagie, régime alimentaire des organismes qui se développent dans les déjections animales.
 la coprophilie  qui relève de la scatophilie, une paraphilie impliquant un plaisir sexuel pour les excréments.

Voir aussi 
 Le Coprophile